Іван Мельниченко — українець, козацький полковник часів Гетьманщини на території нині Чернігівської області. Перший Полковник Прилуцького полку (з 1648 до 1649), один з перших висунув і втілив в життя ідею про створення Прилуцького полку, в 1649 року до нього приєднано Ічнянський полк.

Джерела 
 Полковники 

Полковники Гетьманщини
Прилуцькі полковники